Пота́пов () — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Потапов (Леонов), Артём Петрович (род. 1994) — российский футболист.

Б 
 Потапов, Борис Ананьевич (1886—1955) — советский экономист, статистик.

В 
 
 
 
 Потапов, Всеволод Викторович (род. 1964) — российский лингвист.

Д-О 
 Потапов, Денис Викторович (род. 1979) — российский хоккеист.
 
 Потапов, Егор Николаевич (род. 1993) — российский футболист.
 Потапов, Иван Алексеевич (1722—1791) — административный и военный деятель, генерал-поручик (1777), правитель Воронежского наместничества.
 
 Потапов, Макарий Васильевич (1887—1949) — советский учёный в области гидротехники и гидрологии.
 Потапов, Максим Геннадьевич (род. 1980) — российский хоккеист.
 
 
 Потапов, Олег Александрович (1935—2015) — советский учёный, организатор геофизической науки и производства.

П-Р 
 
 
 Потапов, Роальд Леонидович (1933—2018) — советский, российский орнитолог, доктор биологических наук

С 
 
 Потапов, Серафим Георгиевич (1904—1941) — советский историк, краевед, журналист. 
 
 Потапов, Степан Захарович (1860—?) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны.

У-Я 
 Потапов, Устин Сергеевич (?—1785) — генерал-майор, петербургский губернатор.
 Потапов, Фёдор (Самусь) — легендарный партизан 1812 года.
 Потапов, Эдуард Дмитриевич (1925—1987) — Герой Советского Союза. Гвардии капитан.
 Потапов, Юрий Михайлович (1925—1994) — генерал-полковник Советской армии, лауреат Государственной премии СССР.
 Потапов, Ярослав Владимирович (род. 1999) — российский пловец.



Населённые пункты 
 Потапов — хутор в Волгодонском районе Ростовской области
 Потапов — хутор в Тацинском районе Ростовской области
 Потапов — прежнее название хутора Мокрая Балка в Новоалександровском районе Ставропольского края.

См. также 
 Остановите Потапова!

Примечания